Brava steht für:
 Brava, eine Insel der Kapverden im Atlantik
 Brava, ein Ausruf, siehe Beifall
 Brava, Stadt in Somalia, siehe Baraawe
 Brava Linhas Aéreas, brasilianische Fluggesellschaft
 Fiat Brava, Automodell des Herstellers Fiat

Siehe auch:
 Bravo (Begriffsklärung)
 A-Rosa Brava
 Costa Brava
 Brawa